San Basile kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Basile, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Basile, Abruzzo, ort, Abruzzo, Provincia di Chieti, 

Robotskapade Italienförgreningar